Muktsar (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Muktsar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Muktsar